Duitsland
Landkreis Waldeck-Frankenberg, een district in de deelstaat Hessen
Vorstendom Waldeck-Pyrmont, een voormalig vorstendom in Duitsland, bestaande uit twee delen
Graafschap Waldeck, de voorloper van het vorstendom Waldeck-Pyrmont
Slot Waldeck, het stamkasteel van het graafschap in de deelstaat Hessen
Waldeck (Hessen), de bij het kasteel gelegen stad in de deelstaat Hessen
Graafschap Waldeck-Landau, deelgraafschap van Waldeck
Graafschap Waldeck-Wildungen, deelgraafschap van Waldeck
Graafschap Waldeck-Eisenberg, deelgraafschap van Waldeck
Waldeck-Bergheim, tak van de familie
Waldeck-Limpurg, tak van de familie
Waldeck (Dummerstorf), een plaats in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Waldeck (Thüringen), een stad in de deelstaat Thüringen
Burcht Waldeck, een burcht in de deelstaat Rijnland-Palts
Kemnath-Waldeck, een wijk van stad Kemnath, Beieren

Nederland
Waldeck (wijk in Den Haag), een wijk in Den Haag

Suriname
Waldijk (plantage), een voormalige cacaoplantage in Nickerie, Suriname